Konouch peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Конуш) :
Konouch, village bulgare de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Konouch, village bulgare de l'obchtina d'Asenovgrad, situé dans l'oblast de Plovdiv.